De Oekraïense voetbalclub Metalist Charkov speelt sinds 1988 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Metalist Charkov

Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 65.5'''

 * Metalist Charkov werd hierna uitgesloten voor Europees voetbal; PAOK nam vervolgens de plaats van Metalist in.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oekraïne
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Metalist Charkov
Metalist Charkov